Коресес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 43,12 км². Население — 1159 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы